Miejscowości w USA:
 Cherry Valley – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Cross
 Cherry Valley – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Riverside
 Cherry Valley – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Winnebago
 Cherry Valley – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Otsego
 Cherry Valley – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Otsego
 Cherry Valley – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Butler
Gminy w USA:
 Cherry Valley (ang. Cherry Valley Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Winnebago
 Cherry Valley (ang. Cherry Valley Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Lake
 Cherry Valley (ang. Cherry Valley Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Carroll
 Cherry Valley (ang. Cherry Valley Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Otsego
 Cherry Valley (ang. Cherry Valley Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Ashtabula